Federico Pescetto – politico e generale italiano, senatore del Regno d'Italia nella XIII legislatura
 Hugo Pesce Pescetto – medico, umanista, politico e filosofo peruviano
 Jeff Pescetto – musicista statunitense
 Paolo Pescetto – rugbista a 15 italiano, mediano d'apertura